Franciaország
Bailleul, település Franciaországban, Nord megyében
Bailleul, település Franciaországban, Orne megyében
Bailleul, település Franciaországban, Somme megyében
Bailleul-la-Vallée, település Franciaországban, Eure megyében
Bailleul-Neuville, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bailleul-aux-Cornailles, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Bailleul-lès-Pernes, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Bailleul-sur-Thérain, település Franciaországban, Oise megyében
Bailleul-le-Soc, település Franciaországban, Oise megyében
Bailleul-Sir-Berthoult, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében